Pulo Blang (Jangka), een plaats in Indonesië
Pulo Blang (Kuta Blang), een plaats in Indonesië
Pulo Blang (Tanah Luas), een plaats in Indonesië
Pulo Blang (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Pulo Blang (Ranto Peureulak), een plaats in Indonesië
Pulo Blang (Darul Ihsan), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing